Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Adventure :
 , une galère de 26 canons lancée en 1594 et détruite en 1645 ;
 , un navire de 32 canons lancé en 1646, reconstruit en 1691, et capturé par la marine française en 1709 ;
 , un navire de  rang de 40 canons, lancé en 1709 et déconstruit en 1741 ;
 , un navire de ligne de  rang lancé en 1741, modifié en frégate de 32 canons en 1758, et vendu en 1770 ;
 , un cotre de 12 canons, acheté en 1763 et vendu en 1768 ;
 , un navire océanographique nommé à l'origine Marquis of Rockingham. Il est acheté en 1771 et renommé Rayleigh, puis Adventure. Il accompagne le  durant le second voyage de James Cook dans le Pacifique ;
 , un navire de  rang de 44 canons lancé en 1784 et déconstruit en 1816 ;
 HMS Adventure, un transport de 10 canons lancé en 1809 sous le nom de . Il est reconverti en navire océanographique en 1817, et renommé HMS Adventure en 1821. Il sera vendu en 1853 ;
 HMS Adventure, un navire de transport lancé en 1855 sous le nom de . Il est renommé HMS Adventure en 1857 et déconstruit en 1877 ;
 HMS Adventure, un navire qui aurait dû être un torpilleur, commandé en 1885 mais annulé avant son lancement ;
 , une canonnière lancée en 1891 et vendue en 1921 ;
 , un croiseur de la classe Adventure, lancé en 1904 et vendu en 1920 ;
 , un mouilleur de mines lancé en 1924. Il sera vendu en 1947.

Source 

Nom de bateau de la Royal Navy